Памятник воину-освободителю — памятник в парке Победы в городе Петропавловск.

Установлен в 2015 году в честь 70-летия Победы.

Высота памятника вместе с основанием — 4,5 метра.

Автор — скульптор Светлана Брютова. По словам автора, скульптура советского солдата с ребёнком на руках выполнена по прототипу памятника «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке.

Ссылки 
 В Петропавловске установили памятник Воину-освободителю (ФОТО)  // МИА «Казинформ», 30 апреля 2015
 Алексей Сладовесткий — Памятник воину-освободителю установили в парке Победы в Петропавловске // «Петропавловский информационный портал», 11 мая 2015

Появились в 2015 году в Казахстане
Памятники Великой Отечественной войны в Казахстане
Здания и сооружения Петропавловска